República Unida (en árabe: الجمهورية المتحدة; al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh), es el himno nacional de Yemen. Fue escrito por Abdullah "Al-Fadhool" Abdulwahab Noman y compuesto por Ayoob Tarish. La música era anteriormente el himno de la República Democrática Popular de Yemen (Yemen del Sur) pero se convirtió en el himno oficial tras la unificación del país en 1990.
Durante el periodo de Yemen del Sur, el título era (en árabe: النشيد الوطني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, 'n-Nashīd Al-Waṭani Le-Jemhūrīyyat 'l-yaman 'D-demuqrāṭiyya.)

Letras

Letras oficiales, utilizados por la República de Yemen

Letras originales, utilizados por Yemen del Sur

Referencias

Enlaces externos 
 Yemen: República Unida - Audio del himno nacional de Yemen, con información y letras
 Versión instrumental de la "República Unida" en RealAudio
 Letras en árabe
 Himnuszok - versión local del himno, presentado en el sitio web ''Himnuszok''.

himno nacional
himno nacional
Composiciones en do mayor